Italský politik Giuseppe Conte se stal předsedou dvou italských vlád:

 První vláda Giuseppa Conteho (31. května 2018 – 5. září 2019)
 Druhá vláda Giuseppa Conteho (5. září 2019 – 13. února 2021)